

Film
Children of the Sea – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Children of the Sea – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 Children of the Sea (海獣の子供 Kaijū no kodomo?) – film del 2019 diretto da Ayumu Watanabe

Fumetti
Children of the Sea – manga di Daisuke Igarashi del 2007

Musica 
 Children of the Sea – traccia dell'album Heaven and Hell dei Black Sabbath del 1980